È la prima edizione del torneo.

In finale Ljudmyla Kičenok e Nadiia Kičenok hanno sconfitto Nicole Melichar-Martinez e Laura Siegemund con il punteggio di 7-5, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Nicole Melichar-Martinez /  Laura Siegemund (finale)
  Ulrikke Eikeri /  Tereza Mihalíková (semifinale)

  Ljudmyla Kičenok /  Nadiia Kičenok (Campionesse) 
  Miyu Katō /  Wang Xinyu (semifinale)

Wildcard 

  Valentini Grammatikopoulou /  Daniela Vismane (primo turno)

 Elena Malõgina /  Maileen Nuudi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tallinn Open 2022